Бурдулі — грузинське прізвище. Відомі носії:

 Вано Бурдулі (нар. 1974) — грузинський і російський кінорежисер і сценарист. 
 Бурдулі Володимир Іванович (нар. 1980) — колишній грузинський футболіст, півзахисник. Нині головний тренер клубу «Сіоні». 
 Елгуджа Бурдулі (нар. 1941) — радянський і грузинський кіноактор та співак.
грузинські прізвища